Ередивізі 2022—2023 — 67-ий чемпіонат Нідерландів з футболу.

У турнірі була перерва через чемпіонат світу з футболу 2022 року в Катарі, останній тур відбувся у суботу та неділю 12–13 листопада 2022 року, а перший матч після паузи провели – 6 січня 2023 року.

Формат змагань 
Найвищий дивізіон складається з 18 команд. Протягом чемпіонату кожна команда грає з іншими по два рази: одна гра вдома інша на виїзді. По завершенню сезону дві команди з найгіршими результатами вибувають до другого рівня чемпіонату (Еерстедивізі). У свою чергу переможець та другий призер Еерсте Дівізі автоматично займають місця команд, які вибули. Клуб, що посів 16 місце проходить через систему плей-оф для того щоб вирішити хто спуститься до Ерстедивізі. Плей-оф складається з трьох раундів. Переможець третього раунду грає в Ередивізі, а інші команди вибувають до Еерсте Дівізі.

Команди учасники

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ередивізі на soccerway 

Чемпіонат Нідерландів з футболу
Нідерланди
Нідерланди
2022 у нідерландському спорті
2023 у нідерландському спорті